Mitteralm bezeichnet:

 Mitteralm (Brannenburg), eine Alm bei Brannenburg im Landkreis Rosenheim
 Mitteralm (Alpenvereinshütte), eine Alpenvereinshütte auf der Mitteralm bei Brannenburg
 Mitteralm (Kreuth), eine Alm bei Kreuth im Landkreis Miesbach
 Mitteralm (Lattengebirge), eine Alm bei Bischofswiesen, auf der sich der Mitterkaser (Lattengebirge) befindet
 Mitteralm (Bad Ischl), eine Alm im Toten Gebirge bei Bad Ischl
 Mitteralm (Hochschwabgruppe), eine Alm in der Hochschwabgruppe in der Steiermark

siehe auch:
 Es geistert auf der Mitteralm, ein Buch von Otfried Preußler aus dem Jahr 1951